Olovo hidroksid se može odnositi na:

 Olovo(II) hidroksid
 Olovo(IV) hidroksid